Gloria a Salta puede referirse a:

 El himno de la provincia de Salta.
 El himno de la ciudad de Salta.